Polygyra plicata är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Polygyra plicata ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
plicata